Мартен Лапойнт (,  12 вересня 1973, Лашин) — канадський хокеїст, що грав на позиції правого нападника. Грав за збірну команду Канади.

Володар Кубка Стенлі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1989 року в ГЮХЛК у складі команди «Лаваль Титан».

1991 року був обраний на драфті НХЛ під 10-м загальним номером командою «Детройт Ред-Вінгс». 

Мартен дев'ять сезонів відіграв у складі «Детройт Ред-Вінгс». У складі «червоних крил» двічі здобув Кубок Стенлі. 

Влітку 2001, уклав чотирирічний контракт, як вільний агент з «Бостон Брюїнс». Після локауту в сезоні 2005/06 уклав трирічний контракт з «Чикаго Блекгокс» (у 2006 був капітаном клубу). Завершив кар'єру в складі «Оттава Сенаторс» у сезоні 2007/08.

Протягом професійної кар'єри в НХЛ провів 991 матч, набрав 381 очко (181 + 200) та понад 1400 штрафних хвилин. 

Виступав за збірну Канади.

Кар'єра скаута 
5 грудня 2009, Мартен став скаутом клубу «Чикаго Блекгокс».

13 червня 2012, новопризначений генеральний менеджер «Монреаль Канадієнс» Марк Бержевен запросив Мартена на посаду скаута.

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Стенлі в складі «Детройт Ред-Вінгс» — 1997, 1998.

Статистика

Посилання 
 

канадські хокеїсти
Гравці збірної Канади з хокею
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти «Оттава Сенаторс»
Тренери «Монреаль Канадієнс»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Детройт Ред-Вінгс»